Суилий, мн. ч.: Суилии () е фамилно име (nomen gentile) на римския gens Suillia. Известни с това име през Римската империя са:

 Публий Суилий Руф, римски политик, суфетконсул между 41 и 45 г.
 Марк Суилий Нерулин, негов син, консул 50 г.
 Суилий Цезониан, негов брат, привърженик на Месалина